Blanka z Montferratu (1472 – 30. března 1519 byla sňatkem s Karlem I. Savojským savojskou vévodkyní a titulární královnou Kypru, Jeruzaléma a Arménie. Sloužila jako regentka za svého jediného syna Karla od roku 1490 až do jeho smrti v roce 1496.

Život 
Blanka se narodila jako nejstarší dcera markýze z Montferratu Viléma VIII. Palailoga a šestnáctileté Alžběty Sforzy, dcery milánského vévody Francesca I. Sforzy a Blanky Marie Visconti, po níž dostala Blanka jméno. Matka Alžběta zemřela v sedmnácti letech, když nebyl Blance ani rok. Otec se znovu oženil s francouzskou šlechtičnou, která zemřela v roce 1485.

Dne 1. dubna 1485 se Blanka provdala za Karla, savojského vévodu a titulárního krále Kypru, Jeruzaléma a Arménie. Z manželství vzešlo pět dětí, žádné se však nedožilo dospělosti:

 syn (*/† září 1486)
 Jolanda Luisa Savojského (2. července 1487 – 13. září 1499), ⚭ 1496 Filibert II. Savojský (10. dubna 1480 – 10. září 1504), vévoda savojský, kníže piemontský, hrabě z Aosty a Maurienne
 syn (*/† květen 1488)
 Karel II. Savojský (23. června 1489 – 16. dubna 1496)
 dcera (*/† březen 1490)

Brzy po manželově smrti v roce 1490 Blanka porodila své nejmladší dítě, které nepřežilo. Vládla pak jako regentka za svého malého syna, který zdědil otcovy platné i titulární tituly a statky. Vládla Savojsku až do synovi náhlé smrti v Moncalieri. Její jediné přeživší dítě, dcera Jolanda Luisa, onemocnělo a zemřelo o tři roky později.

V roce 1518 Blanka vážně onemocněla, pravděpodobně tuberkulózou. Ve své poslední vůli datované 12. února 1519 určila za místo pohřbení kapli kostela blahoslavené Panny v Carignanu. Svým dědicem jmenovala Karla III. Savojského a jeho mladšího bratra Filipa. Do dvou měsíců poté zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští regenti
Savojské vévodkyně
Palaiologové
Narození v roce 1472
Úmrtí 30. března
Úmrtí v roce 1519
Ženy